Иван Чипсович Акиртава (1937, с. Мгудзырхуа, Гудаутский р-н, Абхазская АССР -  19 декабря  1986) — советский и абхазский композитор, музыкальный педагог и .  Заслуженный работник культуры Абхазской АССР (1971)

Биография 
Родился  с. Мгудзырхуа в музыкальной семье, отец играл на апхьярце и владел искусством изготовления данного музыкального инструмента.

С детства увлекался хоровым пением

1957-1960 - обучение  в Сухумском музыкальном  училище, одновременно – солист Государственного ансамбля песни и танца Абхазии (вокалист, инструменталист).

1960–1966 - Руководитель хора художественной  самодеятельности Сухумской 10-й СШ им. Н. А. Лакоба.

Студент хоро-дирижёрского факультета Музыкального педагогического  Интитута им. Гнесиных (педагог  А. А. Юрлов)

1963–1967 – одновременно директор  музыкальной  школы в Новом Афоне, Ткуарчале, Очамчыре.

Руководитель Очамчырского районного хора (1969).  Выступление хора собирают огромные аудитории (в селе Лыхны выступление хора слушала 30 тыс. человек)

Образование завершает в Тбилисской  консерватории им. В. Сараджишвили (1968– 1970).

Активный участник создания хоровой капеллы в Абхазии (1970).

1975–1986 - Преподаватель  Сухумского  музыкального  училища (хоровое отделение).

Умер в 1986 году.

Музыкальные сочинения 
Особой популярностью пользовались песни «О Родине», «О мире», «Шуточная-любовная» и др.

автор более 30 песен, музыки к хореографическим постановкам, радиоинсценировки «Кяхба Хаджарат», большинство которых были изданы студией звукозаписи "Мелодия".

Награды 

Заслуженный работник культуры Абхазской АССР (1971)

Литература 
Гумба А. Р. И. Ч. Акиртава. (К 60-летию). Сухум, 1997

Абхазский биографический словарь/Под. ред. В. Ш. Авидзба. Москва – Сухум: Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АН Абхазии, 2015 832 с. Тираж 1000. С.62

Примечания